Scandiceae — триба рослин родини окружкові (Apiaceae).

Роди 
 Agrocharis
 Ammodaucus
 Anthriscus
 Astrodaucus
 Artedia
 Athamanta
 Caucalis
 Chaerophyllopsis
 Chaerophyllum
 Conopodium
 Cuminum
 Daucus
 Ferula
 Geocaryum
 Glaucosciadium
 Glochidotheca
 Krasnovia
 Kozlovia
 Laser
 Laserpitium
 Lisaea
 Melanoselinum
 Monizia
 Myrrhis
 Osmorhiza
 Orlaya
 Pachyctenium
 Polylophium
 Pseudorlaya
 Scandix
 Sphallerocarpus
 Szovitsia
 Thapsia
 Todaroa
 Torilis
 Tornabenea
 Turgenia
 Yabea

Примітки

Посилання 
 Data from National Center for Biotechnology Information
 Angiosperm Phylogeny Website 

Окружкові
Триби рослин